Autoroute A3 – autostrada belga
 Autoroute A3 – autostrada francese
 Autoroute A3 – autostrada del Lussemburgo